William Buller ist der Name folgender Personen:

* William Buller (Reiter) (1929–2007), irischer Vielseitigkeitsreiter
 William Buller (Rennfahrer) (* 1992), britischer Rennfahrer